Lebak peut faire référence à :
 Lebak, kabupaten en Indonésie, dans la province de Banten dans l'île de Java.
 Lebak, une ville des Philippines dans l'île de Mindanao.